VUR steht als Abkürzung für:

 Verein für Umweltrecht e.V., Herausgeber der Zeitschrift für Umweltrecht
 vesiko-ureteraler Reflux, ein unphysiologischer Rückfluss von Harn aus der Blase über die Harnleiter (Ureteren) in das Nierenbecken

VuR steht als Abkürzung für:

 Verbraucher und Recht, eine juristische Fachzeitschrift 

VUR